

Лейк-Могок — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Лейк-Могок — переписна місцевість, штат Огайо